Nutbush City Limits, piosenka Tiny Turner o rodzinnym Nutbush w Tennessee
 The Nutbush, taniec – line dance

Stany Zjednoczone 
 Nutbush – miejscowość w Tennessee
 Nutbush – township w Północnej Karolinie
 Nutbush – dystrykt Memphis